

Codici 
 zib – codice ISO 639-3 della lingua dei segni zimbabwese

Informatica 
 Zib – simbolo del zebibit
 ZiB – simbolo del zebibyte